ŠKF Baník Handlová (celým názvem: Športový klub futbalu Baník Handlová) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve městě Handlová v Trenčínském kraji.

V roce 1912 byl odehrán první zápas na půdě města mezi mužstvy Handlová - Prievidza, tohle datum je považováno za vznik klubu. V letech 1918 – 1928 hrávalo místní mužstvo pouze přátelská utkání. Teprve v roce 1928 byly schváleny první stanovy klubu přičemž vznikl Športový klub Handlová. Největším úspěchem klubu byla celkem dvouletá účast ve druhé lize (v sezónách 1953 a 1968/69).

V roce 2011 proběhla fúze mezi kluby FK Prievidza 2010 a ŠKF Baník Handlová, po kterém vznikl nový klub FC Baník Horná Nitra.

Historické názvy 

Zdroj: 

 Olympia Handlová
 1928 – ŠK Handlová (Športový klub Handlová)
 TJ Baník Handlová (Telovýchovná jednota Baník Handlová)
 ŠKF Baník Handlová (Športový klub futbalu Baník Handlová)
 2011 – fúze s FK Prievidza 2010 ⇒ FC Baník Horná Nitra
 2011 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1953: Celostátní československá soutěž – sk. B
 1962–1965: Krajský přebor – sk. Střed
 1965–1968: Divize E
 1968–1969: 2. liga – sk. B
 1969–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1975: 1. SNFL
 1975–1978: Divize F
 1978–1981: Divize – sk. Střed
 1981–1988: 2. SNFL – sk. Západ
 1988–1990: Divize – sk. Střed
 1990–1991: 2. SNFL – sk. Východ
 1991–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1994: 3. liga – sk. Východ
 1994–1997: 3. liga – sk. Střed
 1997–1998: 4. liga  – sk. Sever

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2011
ŠKF Baník